Первый дивизион 1936/1937 — 37-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался в сентябре 1936 года и закончился в мае 1937 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1936/1937
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1936 году
Спорт в Бельгии в 1937 году